Списъкът съдържа статистика от първия шампионат на СССР през 1936 г. до днес.

Легенда

Шампионат на СССР

Шампионат на Русия

Бележки